Титулярная диакония Санти-Анджели-Кустоди-а-Читта-Джардино — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI 5 февраля 1965 года апостольской конституцией Quandoquidem Sacrorum Cardinalium. Титул принадлежит церкви Санти-Анджели-Кустоди-а-Читта-Джардино, расположенной в квартале Рима Монте-Сакро, на пьяцца Семпионе.

Список кардиналов-дьяконов титулярной диакония Санти-Анджели-Кустоди-а-Читта-Джардино 
 Альфредо Пачини (29 июня — 23 декабря 1967, до смерти);
 Себастьяно Баджо (30 апреля 1969 — 21 декабря 1973, назначен кардиналом-священником Сан-Себастьяно-алле-Катакомбе);
 вакансия (1973 — 2001);
 Агостино Каччавиллан (21 февраля 2001 — 21 февраля 2011), титулярная церковь pro illa vice (21 февраля 2011 — 5 марта 2022, до смерти).

Ссылки 
 Титулярная церковь Санти-Анджели-Кустоди-а-Читта-Джардино на сайте www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Quandoquidem Sacrorum Cardinalium AAS, vol. LVII (1965), n. 7, pp. 496-497.

Титулярные церкви и диаконии